Замя́тинский

 Замятинский — фамилия.
 Замятинский археологический комплекс — археологический комплекс гуннского времени около города Задонска Липецкой области. Название дано по селу Замятину.
 Замятинский детский дом-интернат для глубоко-умственно-отсталых детей — государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения в деревне Рылово Балахнинского района Нижегородской области.
 Замятинский лес — лес рядом с деревней Кирилловка Спасского района Нижегородской области.
 Замятинский сельсовет (Нижегородская область) — бывший сельсовет Балахнинского района Нижегородской области. 11 июня 2009 года объединён с рабочим посёлком Гидроторф.
 Замятинский сельсовет (Тверская область) — бывший сельсовет Ржевского района Тверской области.